Brookfield ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Brookfield (Queensland)
 Brookfield (Victoria)

in Schottland:
 Brookfield (Schottland)

in den Vereinigten Staaten:
 Brookfield (Connecticut)
 Brookfield (Delaware)
 Brookfield (Georgia)
 Brookfield (Illinois)
 Brookfield (Indiana)
 Brookfield (Maryland)
 Brookfield (Massachusetts)
 Brookfield (Michigan)
 Brookfield (Missouri)
 Brookfield (New Hampshire)
 Brookfield (New Jersey)
 Brookfield (New York)
 Brookfield (Ohio)
 Brookfield (Pennsylvania)
 Brookfield (Vermont)
 Brookfield (Virginia)
 Brookfield (Washington)
 Brookfield (Wisconsin), im Waukesha County
 Brookfield (Town), Town(ship) im Waukesha County, Wisconsin
 Brookfield Acres, Tennessee
 Brookfield Park, Virginia

Brookfield ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Brookfield (* 1960), britische Schriftstellerin
 Edward Brookfield (* 1965), britischer Fechter
 Harold Brookfield (1926–2022), britisch-australischer Geograph und Entwicklungsforscher
 John Brookfield (* 1955), britischer Genetiker
 Price Brookfield (1920–2006), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stephen Brookfield (* 1949), US-amerikanischer Pädagoge

Brookfield steht für:
 Brookfield Asset Management, kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen
 Brookfield Engineering, Apparatehersteller in Massachusetts
 Brookfield, Marke von Pöschl Tabak

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookfield Cemetery, in Brookfield, Massachusetts, ID-Nr. 03000384
 Brookfield Common Historic District, in Brookfield, Massachusetts, ID-Nr. 90000161
 Brookfield Town Hall, in Brookfield, New Hampshire, ID-Nr. 85001189
 Brookfield Village Historic District, in Brookfield, Vermont, ID-Nr. 74000237

Siehe auch:
 Brookfield Center
 Brookfield Township